Valongo, toponyme portugais résultant de la contraction de « Vale Longo », peut désigner :
au Brésil :
Valongo, quartier de la cité de Santos, située dans l'État de São Paulo ;
Porto Valongo, quartier de la cité de Santos, située dans l'État de São Paulo ;
l'observatoire de Valongo, dépendant de l'université fédérale de Rio de Janeiro ;
au Portugal :
homonymies exactes :
Valongo, cité et municipalité située dans le district de Porto et la région Nord ;
Valongo, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité de Valongo ci-dessus ;
Valongo, paroisse civile de la municipalité d'Aviz, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
homonymies partielles :
Valongo de Milhais, paroisse civile de la municipalité de Murça, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Valongo do Vouga, paroisse civile de la municipalité d'Águeda, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
Valongo dos Azeites, paroisse civile de la municipalité de São João da Pesqueira, située dans le district de Viseu et la région Nord.